Константи́н Кудряшо́в: Кудряшов, Константин Васильевич (1885—1962) — советский историк.
 Кудряшов, Константин Иванович (1946—2007) — контр-адмирал.
 Кудряшов, Константин Михайлович (1913—1990) — Герой Советского Союза.
 Кудряшов, Константин Сергеевич (1924—1996) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.